Monastère de l'Ascension (Idaho), États-Unis
Monastère de l'Ascension du Mont des Oliviers, à Jérusalem-Est
Monastère de l'Ascension Makarievski, Russie
 Monastère de l'Ascension (Ovčar-Kablar), Serbie

Voir aussi